

Località 
 Canada
 Lago Williston, Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Williston (Carolina del Nord)
 Williston (Carolina del Sud)
 Williston (Dakota del Nord)
 Williston (Florida)
 Williston (Maryland)
 Williston (Ohio)
 Williston (Tennessee)
 Williston (Vermont)

 Sudafrica
 Williston – città della Municipalità locale di Karoo Hoogland